Il trafugatore di salme (The Body Snatcher) – racconto di Robert Louis Stevenson del 1884
 La jena (The Body Snatcher) – film del 1945 diretto da Robert Wise, tratto dal racconto